Bunge:

 Bunge — фамилия «Бунге» на иностранных языках.
 
 Bunge (компания) — американская компания, производитель продуктов питания.

См. также 
 Bunge y Born